Eddystone Rocks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Eddystone (kulle),

Storbritannien 

 Eddystone Rocks (klippor i Storbritannien), England, Cornwall, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar